Хосе-Батлье-и-Ордоньес () — небольшой город в северо-западной части департамента Лавальеха, на юго-востоке центральной части Уругвая.

География 
Расположен в 24 км к западу от деревни Сапикан, на границе с департаментом Флорида. Город находится при пересечении автомобильных дорог № 7 и № 14.

История 
Населённый пункт был основан 9 декабря 1883 года под названием Нико-Перес. Согласно постановлению № 3.148, 19 марта 1907 года был переименован в Хосе-Батлье-де-Ордоньес в честь президента Хосе Батлье-и-Ордоньеса.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 2203 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая